На Евровидение 2008 Ирландию представила кукла Dustin the Turkey с песней Irelande Douze Pointe.
Ирландия заняла 15 место с 22 баллами в первом полуфинале, но в финал конкурса не прошла.

Национальный отбор 
Приём заявок в Ирландии проводился до 21 февраля. В финале было 6 участников, победила отбор кукла с детского телевидения по имени Дастин.

Голосование 
На Евровидение 2008 Ирландии в полу-финале больше всего баллов (7) дала

В полуфинале

В финале

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения

Примечания 

Страны на «Евровидении-2008»